Němčice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Němčice (okres Blansko)
 Němčice (okres Domažlice)
 Němčice (okres Kolín)
 Němčice (okres Kroměříž)
 Němčice (okres Mladá Boleslav)
 Němčice (okres Pardubice)
 Němčice (okres Prachatice)
 Němčice (okres Strakonice)
 Němčice (okres Svitavy)
 Němčice nad Hanou